Udom ist der Familienname folgender Personen:
 Essien Udosen Essien-Udom (1928–2002), nigerianischer Politikwissenschaftler, Soziologe und Historiker
 Udom Luangpetcharaporn (* 1956), thailändischer Badmintonspieler

UDOM ist die gängige Abkürzung für die Funeral-Doom-Band Until Death Overtakes Me